До́нор (от  — «дарить, жертвовать») — в общем смысле это объект, отдающий что-либо другому объекту (называемому «акце́птором» или «реципие́нтом»).

 В медицине донором называют лицо, отдающее свою кровь для трансфузии или органы для трансплантации другому лицу, называемому . Подробнее см.:
 Донорство крови
 Донорство молока
 Донорство органов и тканей
 Донорство спермы
 Донором электронов в химии называют атом менее электроотрицательного химического элемента, а акцептором электронов соответственно называют атом более электроотрицательного химического элемента.
 Донор в физике твёрдого тела — примесь в кристаллической решётке, которая отдаёт кристаллу электрон.
 В экономике термин «донорство», начиная со второй половины XX века, используется для обозначения кредитования на льготных условиях, поставки финансовых ресурсов в порядке помощи.

Примечания 

Донорство